Schenkenberg (Uckermark), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Groß Schenkenberg, een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein

Personen
Marcus Schenkenberg, een fotomodel